Kennzeichen steht für:

 allgemein ein Merkmal, an dem man etwas erkennt
 die Zulassungsnummer oder Registrierungsnummer eines Fahrzeugs, insbesondere:
 Kraftfahrzeugkennzeichen (einschließlich Versicherungskennzeichen)
 Luftfahrzeugkennzeichen
 Schiffskennzeichen
 Fahrradkennzeichen
 Kennzeichen (Recht), Merkmale im rechtlichen Sinn, z. B. Namen, Marken, Unternehmenskennzeichen

Siehe auch:
 Abzeichen
 Kennzeichnung (Begriffsklärung)
 Symbol